Desdemona oder Disdemona (griechisch: Δυσδαιμόνα, Dysdaimóna), möglicherweise vom altgriechischen Adjektiv δυσδαίμων, dysdaímon = „unglücklich“, „unter einem Unstern stehend“, „vom Schicksal verfolgt“ abgeleitet, steht für:

 die Gattin des Othello aus William Shakespeares Tragödie Othello
 Wenn du geredet hättest, Desdemona, ein Buch von Christine Brückner aus dem Jahr 1983
 Desdemona, ein Bühnenstück von Toni Morrison, erstaufgeführt 2011 in Wien
 Desdemona (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 (666) Desdemona, ein Asteroid
 Desdemona (Texas), eine Stadt in Texas